DDR-Oberliga 1981/1982 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1981/1982. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1982/1983 se kvalifikoval tým Berliner FC Dynamo, v Poháru UEFA 1982/1983 startovaly týmy 1. FC Lokomotive Leipzig, Vorwärts Frankfurt a FC Carl Zeiss Jena. Účast v Poháru vítězů pohárů 1982/1983 si zajistil tým Dynamo Drážďany jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy – nováčci FC Energie Cottbus a BSG Chemie Buna Schkopau. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1981
Fotbal v roce 1981
Fotbal v roce 1982
Sport v Německu v roce 1981
Sport v Německu v roce 1982